Marsas, commune française de la Gironde
 Marsas, commune française des Hautes-Pyrénées